A SpongyaBob Kockanadrág (eredeti cím: SpongeBob SquarePants) 1999-es, kétszeres Emmy-díj-as amerikai animációs sorozatot a Nickelodeon televíziós csatornán vetítették. Az első résznek 1999. május 1-jén volt a premierje. A sorozat jelenleg a tizenharmadik évadjánál tart. Az első tizenkét évad Amerikában DVD-n is megjelent.

A sorozat sikerére alapozva 2004-ben mutatták be a Spongyabob egész estés moziváltozatát. 2012. február 28-án bejelentették, hogy elkészítik a mozifilm folytatását, ami 2015 februárjában kerül a mozikba. 2016-ban bejelentették, hogy elkészítik a 3. mozifilmet is, ami 2020-ban be is muttatak.

Évados áttekintés

Filmek

1. évad

2. évad

3. évad

4. évad

5. évad

6. évad

7. évad

8. évad

9. évad

10. évad

11. évad

12. évad

Speciális epizódok

13. évad

Források

Televíziós sorozatok epizódlistái
epizódok